Хунци-9 или HQ-9 (, экспортное обозначение — FD-2000) — китайский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия. Предназначен для поражения самолётов, крылатых ракет и вертолётов. Первый китайский ЗРК, способный перехватывать баллистические ракеты. Зенитно-ракетный комплекс разработан на основе С-300.

Состав системы 
 Зенитные управляемые ракеты
 Пусковые установки
 Радиолокатор подсвета и наведения HT-233
 РЛС для обнаружения низколетящих целей Тип-120
 Средства технической эксплуатации

Ракета 

 Максимальная дальность: 200 км
 Высота перехвата: 500-30000 м
 Дальность перехвата БР: 30 км
 Время развёртывания: 6 мин.
 Время реакции: 10 с
 Масса ракеты: 1300 кг
 Масса БЧ: 180 кг
 Время полёта на 200 км: 2 мин.
 Количество ракет на ПУ: 4

РЛС HT-233 
 АФАР 4000 ППМ X диапазона
 Помехозащищённость: РЛС работает в режиме ППРЧ (LPI) с цифровой обработкой данных
 Количество сопровождаемых целей: 100
 Наведение 6 ракет
 Углы обзора:
 0-65° по углу места
 360° по азимуту
 Дальность обнаружения: 120 км

РЛС Тип-120 
Предназначена для обнаружения низковысотных целей
 ФАР 16 ППМ L-диапазона

На вооружении

Примечания

См. также 
 С-300

Ссылки 
 http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/hq-9/hq-9.shtml

Зенитные ракетные комплексы КНР